Edward O'Brien, XIV barone Inchiquin – barone di Inchiquin
Edward O'Brien – atleta statunitense
Ed O'Brien – musicista britannico